Esta é uma lista dos 311 municípios da província espanhola de Barcelona na comunidade autónoma da Catalunha.

Barcelona